Димитър Арнаудов може да се отнася за:
 Димитър Арнаудов (1874 – 1937), български революционер, деец на ВМОРО и ВМРО (обединена) от Либяхово
 Димитър Арнаудов (1884 – 1946), български революционер, деец на ВМОРО от Малко Търново
 Димитър Арнаудов (1933 – 1989), български художник, живописец
 Димитър Арнаудов (1949 – 2014), български политик (ОКЗНИ, депутат)
 Димитър Арнаудов (1958 – 2020), български дипломат (посланик)